L' Australian Open 2010 est l'édition 2010 de l'Australian Open, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Canberra du 8 au .

Nick Matthew l'emporte en finale face à Ramy Ashour.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open d'Australie de squash féminin 2010
 Australian Open

Liens externes 

Masculin 2010
PSA World Series 2010
Compétition de squash à Canberra
Sport en Australie en 2010
Sport en août 2010